Ди́к Фра́нс Сваа́б () (род. 17 декабря 1944 года, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский нейробиолог, специализирующийся в области исследований головного мозга, профессор Амстердамского университета, директор (1978—2005) Нидерландского института головного мозга (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek) при Нидерландской королевской академии наук (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), писатель-публицист.

Профессиональная карьера 
Дик Свааб получил среднее специальное образование, закончив Амстердамский лицей (Amsterdams Lyceum) в 1963 году. В 1968 он защитил в Амстердамском университете диссертацию доктора медицины, а в 1970 получил степень Ph.D. Интересно, что выбор направления научной деятельности произошёл достаточно случайно. Во время учёбы студенты имели возможность заниматься исследовательской работой либо в области фармакологии, либо в области деятельности головного мозга. Свободное место в группе исследователей головного мозга появилось раньше.

С 1975 года работал заместителем директора Нидерландского института головного мозга (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek) при Нидерландской королевской академии наук (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), а с 1978 года по 2005, его директором. С 1979 года является профессором нейробиологии на медицинском факультете Амстердамского университета. В 1985 Дик Свааб основал Нидерландский банк мозга (NHB), входящий в структуру Нидерландского института неврологии, позволяющий существенно облегчить исследования болезней головного мозга.

Основные направления исследований 
Дик Свааб известен в первую очередь исследованиями в области анатомии и физиологии головного мозга. В частности, изучением проблем влияния различных гормональных и биохимических факторов чрева матери на развитие мозга плода.

Другой заметной областью деятельности Дика Свааба являются исследования влияния полового диморфизма на анатомию головного мозга. Известны также его работы, касающиеся гомосексуальности, и выводы к которым он пришёл, занимаясь этой темой: гомосексуальность — проявление биологической особенности организма, определяемой генетическими или иными врождёнными факторами. В настоящее время его деятельность связана с изучением болезни Альцгеймера.

Одним из результатов многолетней научной деятельности Д. Свааба является его утверждение, что психическая сущность человека полностью определяется физическими и химическими процессами головного мозга. То есть, справедливо полагать, что мозг, это и есть человек.

Дик Свааб известен также своими антирелигиозными взглядами. Он последовательно отстаивает невозможность существования явлений типа «Душа» или «Святой Дух», что неоднократно вызывало отрицательную реакцию различных религиозных групп.

Научные достижения и награды 
Дик Свааб имеет многочисленные научные премии. В настоящее время 14 его учеников стали полными профессорами. Он является редактором ряда журналов по исследованию головного мозга и автором многочисленных публикаций. Индекс Хирша Дика Свааба на август 2020 года равен 102.

В 1998 году Дик Свааб за свои научные достижения был награждён королевой Нидерландов Беатрикс орденом Нидерландского льва.

В 2011 году научно-популярная книга Дика Свааба «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» стала бестселлером Нидерландов, заняв четвёртое место в десятке наиболее продаваемых.

Некоторые высказывания 
 На мой взгляд, вводить запрет на «пропаганду гомосексуализма» — это примерно то же, что запрещать пропаганду карих глаз или высокого роста.
 Большинство психопатов — не в тюрьме, а в топ-менеджменте международных корпораций и банков; среди политиков. Они никогда не чувствуют вины, легко разрушают, легко воруют. Они повинны в мировом финансовом кризисе. Такие люди бывают полезны для реорганизации каких-то компаний, когда нужно быть безжалостным, но им нельзя долго оставаться у власти.

Некоторые публикации

Примечания

Ссылки 
 Лекция Дика Свааба и презентация книги «Мы — это наш мозг» в пространстве DI Telegraph 28 ноября 2013 года.

Нейроэндокринология
Нейробиологи
Медики Нидерландов
Исследователи гомосексуальности
Преподаватели Амстердамского университета
Преподаватели Стэнфордского университета